Села:
 Мисове — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Мисове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район

Див. також 
 Мисове нафтове родовище